Păușa se poate referi la:

 Păușa (), Bihor, România
 Păușa (), Sălaj, România
 Păușa, Vâlcea, România

Vezi și 
 Păpușa (dezambiguizare)

Toponime românești